Alcimus (Jacimus o Alcimos o Joaquim), gran sacerdot jueu 
 Alcimos (Alcimus), retòric grec 
 Alcimos (Alcimus), historiador grec sicilià 
 Aleci Alcim o Aleci Avit (Alethius Alcimus o Alethius Avitus), escriptor de poemes en llatí
 Àlcim Ecdidi Avit